Призрак дома на холме:
 «Призрак дома на холме» (1959) — роман Шерли Джексон.
 «Призрак дома на холме» (1963) — экранизация одноимённого романа Шерли Джексон.
 «Призрак дома на холме» (1999) — ремейк одноимённого фильма 1963 года.
 «Призрак дома на холме (телесериал)» (2018) — телесериал по мотивам романа Шерли Джексон.